Sidi Bouzid kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Sidi Bouzid (kommun), Doukala-Abda, El-Jadida,

Tunisien 

 Sidi Bouzid, Tunisien, ort, 
 Sidi Bouzid (guvernment)

Robotskapade Marockoförgreningar